Blitzkrieg se poate referi la:

 Blitzkrieg-Legende, lucrare de istorie militară aparținând lui Karl-Heinz Frieser, apărută în românește la Editura Militară, sub titlul Mitul Blitzkrieg-ului. Campania din Vest a Wehrmacht-ului. 1940 .
 Blitzkrieg, un termen desemnând o doctrină militară și o anumită modalitate de a desfășura un război; 
 Blitzkrieg (joc), un joc de război publicat de Avalon Hill în 1965; 
 Blitzkrieg (joc computer), un joc pe computer fără nici o legătură cu cel de-al doilea război mondial; 
 Blitzkrieg (formație), o formație de heavy metal; 
 Blitzkrieg (cântec Blitzkrieg), cântec al formației mai sus-pomenită de heavy metal; 
 Blitzkrieg (cântec EF), cântec al formației muzicale Excessive Force; 
 Blitzkrieg (cântec YM), cântec compus și interpretat de Yngwie Malmsteen; 
 Cântec al formației suedeze metal Deathstars; 
 Blitzkrieg (şah), termenul german pentru unul din cele mai scurte jocuri de șah terminate cu mat în doar patru mutări ale albului; 
 Partea a doua a unui disc al formației Metallica.

Blitzkrieg se mai poate referi la:
 Jay Ross, fost luptător profesionist (vedeți și wrestling; 
 Jack Evans, alt fost luptător profesionist; 
 IIT Concert Rock anual din Kanpur; 
 IIT Concert Rock anual din Delhi.